Агумава или Агумаа — абхазская фамилия.
 Агумава, Зураб Михайлович (род. 1961) — абхазский военный и политический деятель.
 Агумаа, Софа Хинтруговна (род. 1939) — советская и абхазская актриса, режиссёр, театральный педагог.